Big Syke Daddy — второй студийный альбом американского рэпера Big Syke, выпущенный 25 сентября 2001 года на D3 Entertainment/Ride On Um Records.

Альбом выходит после пятилетнего молчания рэпера, связанного с его уходом в тень после убийств его друга рэпера Тупака Шакура и  кузена Тупака — Yafeu «Kadafi» Fula.

Треклист альбома состоит из 16 композиций. Среди известных гостей на альбоме - DJ Quik и E-40. Продюсерами выступили: сам Big Syke, Johnny «J», Nate Fox, Vachik Aghaniantz, Femi Ojetunde, DJ Quik, Thug Law. Официально альбом вышел 25 сентября 2001 года на лейблах: Rap-A-Lot Records, D3 Entertainment.

Критики сайта allmusic поставили альбому 1.5 звезды из 5, отметив, что в медленных треках звучание аналогично Тупаку, особенно в треке Why.

Также была отмечена старомодность альбома. Из положительного было отмечено качество текстов.

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы 2001 года
Альбомы Big Syke